Гонча́р — майстер, який виготовляє вироби з глини. Одне з найдавніших (від доби неоліту) ремесел народів світу.

Антропонімія 
Гонча́р — українське прізвище (за професійною ознакою), походить від назви фаху гончар.

Відомі носії

А 
 Гончар Анатолій Григорович ( 1941) — український літератор, журналіст, краєзнавець; Заслужений журналіст України.
 Гончар Андрій Васильович ( 1985) — український футболіст, захисник.
 Гончар Андрій Петрович ( 1936) — актор, лауреат Шевченківської премії.
 Гончар Андрій Семенович (1823—1926) — український народний майстер худождньої кераміки.

В 
 Гончар Віктор Іосипович (1958—1999) — білоруський політик.
 Гончар Володимир Васильович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Г, Є 
 Гончар Григорій Моїсейович (1916—1998) — Герой Радянського Союзу.
 Гончар Євген Вікторович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

І 
 Гончар Іван Макарович — український скульптор, історик, графік, маляр, етнограф.
 Гончар Іван Тарасович — український гончар, майстер керамічної скульптури малих форм.
 Гончар Іван Ярославович — український політик, голова Хмельницької обласної ради.
 Гончар Ігор Вікторович — український футболіст.
 Гончар Ігор Михайлович — екс-глава департаменту ДПАУ з контролю над виробництвом і оборотом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Сват Віктора Ющенка.
 Гончар Ісидор — ієромонах Чину Святого Василія Великого, парох УГКЦ м. Херсона (1993—2000).

М 
 Гончар Максим Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Гончар Микола Вікторович — український зв'язківець.
 Гончар Микола Олексійович  — голова правління ГО «Товариство інвалідів „Амалла“» (Донецька область), кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Гончар Михайло Михайлович — український експерт з міжнародних енергетичні та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», головний редактор часопису «Чорноморська безпека».
 Гончар Михайло Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гончар Михайло Тимофійович (1922—2015) — український вчений в галузі лісівництва, професор Львівського національного аграрного університету.

Н 
 Гончар Назар Михайлович — український поет і перформер.
 Гончар Неля Григорівна — український педагог, освітянин.

О 
 Гончар Овсій Іванович — відомий громадський та військовий діяч.
 Гончар Оксентій Денисович — український педагог, методист-біолог.
 Гончар Олег Григорович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гончар Олександр Борисович — український футболіст.
 Гончар Олена Валентинівна — доктор наук, філолог.
 Гончар Олесь Терентійович — український письменник, автор романів «Прапороносці», «Таврія», «Собор» та ін.

П, Р 
 Гончар Петро Іванович — український художник.
 Гончар Руслан Дмитрович (* 1978) — рядовий МВС України, учасник російсько-української війни.

С 
 Гончар Сергій Вікторович (1974) — російський хокеїст.
 Гончар Сергій Володимирович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Гончар Сергій Миколайович — український велогонщик.

Див. також 
 Гончаренко
 Гончарук
 Гончаров
 Гончарова

Топонімія 
 Гончари — село у Львівській області.
 Гончарі — село у Полтавській області.
 Гончарі-Кожум'яки — урочище у центрі Києва.
 Гончарівське — селище міського типу Чернігівської області.
 Гончарка — село у Дніпропетровській області.
 Гончарки — село у Тернопільській області.

Нумізматика 
 «Гончар» — срібна пам'ятна монета НБУ номіналом 10 гривень.
 «Гончар» — пам'ятна монета НБУ номіналом 5 гривень. ‎ ‎
 «Олесь Гончар» — пам'ятна монета НБУ на честь Олеся Терентійовича Гончара.

Примітки 

Українські прізвища
Ремісники
Багатозначні терміни